29. Mistrzostwa Europy w Judo w 1981. Turniej mężczyzn odbył się w dniach 14 – 17 maja w Debreczynie. Kobiety rywalizowały w Madrycie między 27 i 29 marca.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw kobiet na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw mężczyzn na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie sport-komplett.de

Mistrzostwa Europy w judo
1981 w judo
Sport w Debreczynie
Zawody sportowe w Madrycie
Judo w Hiszpanii
Judo na Węgrzech
1981 w Europie